Weyprecht bezeichnet:
 Carl Weyprecht (1838–1881), Marineoffizier, Arktisforscher und Geophysiker
und von ihm abgeleitet:
 Weyprechtberge, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Weyprecht-Medaille, Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung
 Weyprecht-Gletscher, Gletscher auf der Insel Jan Mayen, Arktischer Ozean
 Österreichisch-Ungarische Nordpolexpedition, auch bekannt als Payer-Weyprecht-Expedition
 Carl-Weyprecht-Schule, integrierte Gesamtschule in Bad König im Odenwald

Siehe auch:
 Weiprecht
 Weibrecht